SLC27A4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 9-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 643 амінокислот, а молекулярна маса — 72 064.

Кодований геном білок за функцією належить до лігаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як метаболізм жирних кислот, метаболізм ліпідів, транспорт, транспорт ліпідів, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами. 
Локалізований у мембрані, ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки